Governo di Somma può riferirsi a due governi del Regno delle Due Sicilie guidati da Tommaso di Somma:
Governo di Somma I, in carica dal 4 giugno 1815 al 27 giugno 1816
Governo di Somma II, in carica dal marzo 1821 al giugno 1822